Libanees basketbalteam (mannen)
 Libanees basketbalteam (vrouwen)